Laurel Srings est le nom de plusieurs localités des États-Unis :
 
 Laurel Springs (New Jersey)